Есекс може да се отнася за:
 Есекс, графство в Англия
 Есекс (кралство), саксонско кралство в Англия
 Хора
 Артър Есекс (1631-1683), английски политик
 Джефри Есекс (?-1144), английски благородник
 Робърт Есекс (баща) (1567-1601), английски военачалник
 Робърт Есекс (син) (1591-1646), английски военачалник
 Уолтър Есекс (1541-1576), английски военачалник
 Градове
 Есекс (Мериленд), САЩ
 Есекс (Онтарио), Канада
 Окръзи в САЩ
 Есекс (окръг, Вирджиния)
 Есекс (окръг, Върмънт)
 Есекс (окръг, Масачузетс)
 Есекс (окръг, Ню Джърси)
 Есекс (окръг, Ню Йорк)
 Други
 Есекс (броненосен крайцер, 1901), броненосен крайцер на Великобритания 
 Есекс (CV-9), американски самолетоносач